Otchere peut faire référence à : 
 Jacqueline Otchere (née en 1996), athlète allemande spécialisée dans le saut à la perche. 
 Peace Ayisi Otchere, banquière ghanéenne.